Selenodriella är ett släkte av svampar. Selenodriella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Selenodriella